Klonen (biologie), een kunstmatige of natuurlijke wijze van reproductie, waarbij een identieke genetische kopie van een organisme wordt geproduceerd
Klonen (software), het maken van een een-op-eenkopie van een opslagmedium met behulp van een daarvoor geschikt programma